Кириче́к — фамилия. Известные носители:
 Киричек, Григорий Иванович (1936—2005) — Герой Социалистического Труда, звеньевой бригады. 
 Киричек, Маргарита Сергеевна (род. 1930) — советский и российский историк-краевед.
 Киричек, Пётр Максимович (1921—2014) — советский и украинский учёный-литературовед.
 Киричек, Пётр Тихонович (1902—1968) — советский певец (бас-баритон).
 Киричек, Сергей Дмитриевич (1923—1992) — Герой Советского Союза.

 Киричек, Наталия Петровна  (1927—2017) — советский работник сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда (1950).

См. также